Пенингтън може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Пенингтън (окръг, Минесота)
 Пенингтън (окръг, Южна Дакота)
 
 Пенингтън, град в провинция Квазулу-Натал, Република Южна Африка